Nils Olof Bruce kan avse:

Nils Bruse (1890–1973), järnvägsman.
Olof Bruce (1867–1942), undervisningsråd och politiker.